Около 1,1 милиарда души в света пушат (повече от една седма от населението на света). Въпреки че процентът на пушачите е паднал или намалява в развитите страни, консумацията на тютюн продължава да се увеличава в размер на около 3,4% годишно в развиващите се страни.

Процентът на пушачите в САЩ е намалял в периода 1965-2006, от 42% на 20,8% при възрастните. Има голяма разлика в пушенето в някои щати като например Кентъки, Западна Вирджиния, Оклахома и Мисисипи, които водят в класирането и Айдахо, Калифорния и Юта, които са с постоянен спад в тютюнопушенето.

Във Франция, тютюнът остава водеща причина за т.нар. „предотвратима смъртност“. Според проучване, направено през 2005 г. за Център за мониторинг на наркотиците и наркозависимите () за една компания, пушенето представлява разходи в порядъка на 3% от БВП (брутен вътрешен продукт).

В Люксембург и Белгия, въпреки че нивото на тютюнопушене се е увеличило, правителства се противопоставят на едно европейско предложение, визиращо повишаване на минималните ставки на акциза върху тютюн за ръчно навиване. И двете страни произвеждат местно значителни количества фино нарязан тютюн и прилагат сравнително нисък процент. Този нисък данък генерира значителен трафик към Великобритания, където данъците са много по-високи.

Това е списък на страните по годишна консумация на глава от населението на тютюневи изделия. Данните са от проучване на TobaccoAtlas.org

Вижте също 
 Здравни ефекти от тютюнопушенето
 Цигара
 Тютюнопушене

Източници

Външни препратки 
 СЗО Статистика на пушачите

Цигари
Списъци на страни